Zjazd kobiet podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1952 w Oslo został rozegrany 17 lutego. Zawody odbyły się na trasie w Norefjell. Mistrzynią olimpijską w tej konkurencji została Austriaczka Trude Jochum-Beiser, srebro wywalczyła Niemka Annemarie Buchner, a brąz zdobyła Włoszka Giuliana Minuzzo.

Wyniki

Bibliografia 
  

Narciarstwo alpejskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1952